La collision aérienne de Dniprodzerjynsk en 1979 est survenue le , lorsque deux Tupolev Tu-134 d'Aeroflot entrèrent en collision à  d'altitude, à la suite d'une erreur d'un contrôleur aérien, et s'écrasèrent près de Kourylivka en république socialiste soviétique d'Ukraine. La catastrophe fit 178 victimes, soit la totalité des membres des équipages et des passagers des deux appareils.

Déroulement des faits 
Le pilote de l'un des avions a cru à tort qu'un des ordres de la tour de contrôle lui était destiné et les deux appareils se sont hélas retrouvés à la même altitude. À bord du vol Donetsk-Minsk se trouvaient 84 personnes dont l'équipe de football du Pakhtakor Tachkent, club d'Ouzbékistan. À bord du vol Voronej-Kichinev il y avait 94 personnes.

Notes et références

Articles connexes 
 Listes des catastrophes aériennes par nombre de victimes

Dniprodzerjynsk
Accident ou incident aérien d'Aeroflot 
Accident ou incident aérien en Union soviétique
Accident ou incident aérien en 1979
Accident ou incident aérien impliquant un Tupolev Tu-134
Août 1979
Dniprodzerjynsk
Kamianske
1979 en Union soviétique